Koch est un nom propre germanique signifiant « cuisinier », qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adam Koch (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Alain Koch (1960-), vrai nom de Kokor, auteur de bande dessinée ;
 Alexander Koch (1860-1939), éditeur allemand ;
 Alexander Koch (1969-), fleurettiste allemand ;
 Alexander Koch (1988-), acteur américain ;
 Beate Koch (1967-), athlète allemande ;
 Bill Koch (1955-), fondeur américain ;
 Bodil Koch (1903-1972), femme politique danoise ;
 Carl Koch (1892-1963), réalisateur de film allemand ;
 Carl Ludwig Koch (1778-1857), naturaliste allemand ;
 Carin Koch (1971-), golfeuse suédoise ;
 Carsten Koch (1945-), homme politique danois ;
 Cees Koch (1936-2021), athlète néerlandais, spécialiste du lancer du disque ;
 Charles G. Koch (1935-), PDG et vice-président de Koch Industries ;
 Chris Koch (19?-), réalisateur américain ;
 Chris Koch (1927-1986), joueur de rugby sud-africain ;
 Christian Koch :
  ;
  (1781-1861), pédagogue ;
 Christian Friedrich Koch (1798-1872), juriste allemand ;
  (1878-1955), homme politique ;
  (1962-), acteur ;
 Christian Johannes Koch (1986-) ;
 Christian Koch (1996-), coureur cycliste allemand ;
 Christof Koch, (1956-), neuroscientifique américain ;
 Christophe-Guillaume Koch (1737-1813), homme politique alsacien ;
 Christopher Koch (1932-2013), écrivain australien ;
 David H. Koch (1940-2019), industriel américain ;
 Desmond Koch (1932-1991), athlète américain ;
 Ed Koch (1924-2013), homme politique américain, maire de New York de 1978 à 1989 ;
 Erich Koch (1896-1986), homme politique allemand ;
 Erich Koch-Weser (1875-1944), homme politique allemand ;
 Erland von Koch (1910-2009), compositeur suédois ;
 François Koch (19?-), journaliste français ;
 Franz Koch (1898-1959), directeur de la photographie allemand ;
 Franziska Koch (née en 2000), coureuse cycliste allemande ;
 Frédéric Koch (1830-1890), militaire français ;
 Friedrich Koch (1879-1961), General der Infanterie allemand ;
 Friedrich Ludwig Koch (1786-1865), pharmacien allemand ;
 Fritz Koch (1956-), sauteur à ski autrichien ;
 Gaetano Koch (1849-1910), architecte italien ;
 Georg Koch (1972-), footballeur allemand ;
 Gérard Koch (1926-2014), artiste français ;
 Guillaume-Daniel-Joseph Koch (1771-1849), botaniste allemand ;
 Gustave Koch (1936-), pasteur et historien français ;
 Gustave Paul Koch (1846-1902), général de brigade français ;
 Hans Koch:
  (1873-1922), architecte danois ;
  (1876–1939), peintre allemand ;
 Hans Koch (1893-1945), juriste allemand ;
 Hans Koch (1881-1952), médecin et écrivain allemand ;
 Hans Koch (1912-1955), officier SS allemand ;
 Hans-Reinhard Koch (1929-2018), prélat catholique allemand ;
  (1948-), clarinettiste allemand ;
 Heinrich Koch :
  (1781–1861), architecte allemand ;
 Heinrich Koch (peintre, 1806) (1806–1893), peintre allemand ;
 , zoologiste suisse ;
 Heinrich Koch, nom de naissance d’Henry Koch (armateur) (1832–1888), armateur allemand ;
  (1873–1945), architecte allemand ;
 Heinrich Koch (Baden), homme politique allemand (NSDAP), MdL Baden ;
  (1896–1934), photographe tchéco-allemand ;
 Heinrich Koch (universitaire) (1898–1986), ingénieur des mines et universitaire allemand ;
 Heinrich Koch (archiviste) (1907–après 1987), historien et archiviste allemand ;
  (1911–2006), metteur en scène allemand ;
 Heinrich Koch (entrepreneur) (1920–2017), entrepreneur allemand ;
 Heinrich Koch (journaliste) (* 1921), journaliste sportif allemand ;
 Heinrich Koch (peintre, 1947) (* 1947), peintre, dessinateur et sculpteur allemand ;
 Heinrich Albert Koch (environ 1732–1794), pharmacien d’officine ;
  (1707–1766), juriste et historien allemand ;
  (1749–1816), musicologue allemand ;
  (1703–1775), comédien et directeur de théâtre allemand ;
 Heinrich Herrmann Robert Koch (1843–1910), bactériologiste et hygiéniste allemand : voir Robert Koch ;
 Heinrich Hubert Koch (1835–1917), théologien catholique allemand, prélat et historien de l'église ;
  (1822–1898), juriste et homme politique allemand, MdR ;
 Helge von Koch (1870-1924), mathématicien suédois à l'origine d'une courbe fractale : le flocon de Koch ;
 Henri Koch (1903-1969), violoniste belge ;
 Henri-Emmanuel Koch (1930-2005), violoniste belge, fils du précédent ;
 Herbert Koch (1880-1962), archéologue allemand ;
 Herman Koch (1953-), romancier néerlandais ;
 Howard Koch (1901-1995), scénariste américain ;
 Howard W. Koch (1916-2001), producteur et réalisateur américain ;
 Ilse Koch (1906-1967), « la chienne de Buchenwald », Aufseherin du Troisième Reich ;
 James Koch (1904-1982), président de l'International Skating Union ;
 Jean-René Koch (1970-), joueur d'échecs français ;
 J. R. Koch (1976-), joueur de basket-ball américain ;
 Johann Charles Philipp Koch (1799-1862), fondateur du champagne Koch ;
 Johann Georg Koch (1952-2007), juriste allemand ;
 Johannes Koch (1603-1669), théologien hollandais ;
 John T. Koch (19?-), professeur de langue et littérature celtiques ;
 Joseph Anton Koch (1768-1839), peintre autrichien, chef de file des Nazaréens ;
 Julian Koch (1990-), footballeur allemand ;
 Julien Koch (1842-1921), homme politique belge ;
 Julius Koch (1872–1902), géant mort en Belgique ;
 Karl Koch (1809-1879), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est K.Koch ;
 Karl Koch (1965-1989), hacker allemand ;
 Karl Otto Koch (1897-1945), commandant SS allemand ;
 Kenneth Koch (1925-2002), poète américain ;
 Klaus Koch (1936-2000), musicien de jazz allemand ;
 Kurt Koch (1950-), cardinal suisse ;
 Lauge Koch (1892-1964), géologue et explorateur danois ;
 Lothar Koch (1925-2003), hautboïste allemand ;
 Lotte Koch (1913-2013), actrice allemande ;
 Ludwig Koch (1866-1934), artiste autrichien ;
 Ludwig Carl Christian Koch (1825-1908), fils de Carl Ludwig, médecin et arachnologue allemand ;
 Marco Koch (1990-), nageur allemand ;
 Marianne Koch (1931-), actrice allemande née à Munich le  ;
 Marita Koch (1957-), athlète est-allemande ;
 Maríza Koch (1944-), chanteuse grecque ;
 Martin Koch (1982-), sauteur à ski autrichien ;
 Max Friedrich Koch (1859-1930), peintre allemand ;
 Menno Koch (1994-), footballeur néerlandais ;
 Michael Koch (1966-), joueur et entraîneur de basket-ball allemand ;
 Michael Koch (1982-), réalisateur et scénariste suisse ;
 Michel Koch :
Michel Koch (1913-2005), philosophe français ;
Michel Koch, directeur artistique français ;
Michel Koch (1991-), coureur cycliste allemand ;
 Norbert Koch (1932-2010), cycliste néerlandais ;
 Norma Koch (1921-1979), costumière américaine ;
 Paul Koch (1971-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Paul-Georges Koch (1908-1982), poète alsacien de langue allemande ;
 Philippe Koch (1991-), footballeur suisse ;
 Pietro Koch (1918-1945), militaire fasciste italien ;
 Pyke Koch (1901-?), peintre néerlandais ;
 Quilian Koch (1999-), kayakiste français ;
 Robert Koch (1843-1910), médecin allemand découvreur du bacille de Koch, agent de la tuberculose ;
 Robert Koch (1986-), footballeur allemand ;
 Roland Koch (1958-), homme politique allemand ;
 Rudolf Koch (1876-1934), typographe allemand ;
 Rudolf Koch-Erpach (1886-1971), General der Kavallerie allemand ;
 Sebastian Koch (1962-), acteur allemand ;
 Silvana Koch-Mehrin (1970-), femme politique allemande ;
 Sophie Koch (1969-), mezzo-soprano lyrique française ;
 Theodor Koch-Grünberg (1872-1924), ethnologue et explorateur allemand ;
 Thomas Koch (1983-), joueur de hockey sur glace autrichien ;
 Thomaz Koch (1945-), joueur de tennis brésilien ;
 Tobias Koch (1968-), pianiste, pianofortiste et claveciniste allemand ;
 Ulrich Koch (1921-1996), altiste allemand ;
 Ulrike Koch (1950-), sinologue, tibétologue, écrivain et réalisatrice suisse ;
 Ursula Koch (1941-), femme politique suisse ; 
 Valerie Koch (1974-), actrice allemande ; 
  (1926-1992), écrivain allemand ;
 Werner Koch (1961-), informaticien allemand ;
 Wilhelm Daniel Joseph Koch (1771-1849), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est W.D.J.Koch
  (1916-2004), acteur allemand.

Toponyme 

 Koch, comté dans l'état de l'Unité au Soudan du Sud ;
 Koch, ville du Soudan du Sud.
 Koch, village de la voïvodie de Łódź en Pologne.

Entreprises
 Koch Industries, entreprise américaine.
 Champagne Koch, producteur de vin de Champagne.

Navire 
Un koch est un type de navire ancien naviguant dans les eaux arctiques.

Biologie 
Le Bacille de Koch, Mycobacterium tuberculosis, est la bactérie responsable de la tuberculose.

Architecture 
 Le Koch (architecture) est une technique urbanistique dans l'architecture médiéval de l'Asie centrale dans laquelle deux structures bâties de médersas, de mosquées, de caravansérails, sont disposées sur le même axe avec des façades principales se faisant face. 

Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien